Доминик Хакон Миртвет Персел (; Мерсејсајд, 17. фебруар 1970) аустралијски је глумац.

Филмографија 

|-
| 2021. || Крваво небо || -{Blood Red Sky}- || Берг ||
|-
| 2017. || Бекство из затвора || -{Prison Break}- || Линколн Бароуз || 9 епизода, главна улога
|-
| 2016. || || -{Legends of Tomorrow}- || Мики Рори / Хитвејв || главна улога
|-
|  || || -{The Flash}- || Мики Рори / Хитвејв || 5 епизода, повратна улога
|-
| 2015. || || -{Isolation}- || Макс || такође извршни продуцент
|-
| 2015. || || -{Gridlocked}- || Дејвид Хендрикс || 
|-
| 2015. || || -{Abandoned}- || Џим || 
|-
| 2014. || || -{Turkey Shoot}- || Рик Тајлер || 
|-
| 2014. || || -{I Choose}- || — || краткометражни, такође продуцент
|-
| 2014. || || -{A Fighting Man}- || Сејлор О’Конор || 
|-
| 2014. || || -{The Bag Man}- || Ларсон || 
|-
| 2014. || || -{In the Name of the King 3: The Last Mission}- || Хазен Кејн || 
|-
| 2014. || || -{The Ganzfeld Haunting}- || детектив Малоне || 
|-
| 2013. || || -{Ice Soldiers}- || Малро || 
|-
| 2013. || || -{Suddenly}- || Барон || 
|-
| 2013. || || -{Breakout}- || Томи Бакстер || 
|-
| 2013. || || -{Vikingdom}- || Еирик || 
|-
| 2013. || || -{Assault on Wall Street}- || Бакфорд || 
|-
| 2013. || || -{Officer Down}- || Ројс Вокер || 
|-
| 2012. || || -{Common Law}- || Џон || епизода: Gun!
|-
| 2012. || || -{Bad Karma}- || Мак || 
|-
| 2012. || || -{Hijacked}- || Ото Саутвил || 
|-
| 2011. || Касл || -{Castle}- || Расел Ганц || епизода: To Love and Die in L.A.
|-
| 2011. || || -{Straw Dogs}- || Џереми Најлс || 
|-
| 2011. || || -{Killer Elite}- || Дејвис || 
|-
| 2011. || || -{Escapee}- || Џексон || 
|-
| 2011. || || -{House of the Rising Sun}- || Тони || 
|-
| 2010. || Бекство из затвора: Завера || -{Prison Break: The Conspiracy}- || Линколн Бароуз || видео-игра, глас
|-
| 2009. || || -{Town Creek}- || Виктор Маршал || 
|-
| 2009. || Бекство из затвора: Последњи бег || -{Prison Break: The Final Break}- || Линколн Бароуз || ТВ филм, главна улога
|-
| 2007. || || -{Primeval}- || Тим Фриман || 
|-
| 2005—2009. || Бекство из затвора || -{Prison Break}- || Линколн Бароуз || 79 епизода, главна улога
|-
| 2005. || || -{The Gravedancers}- || Харис Макеј || 
|-
| 2005. || || -{North Shore}- || Томи Равето || 5 епизода, повратна улога
|-
| 2004. || Доктор Хаус || -{House, M.D.}- || Ед Сноу || епизода: Fidelity
|-
| 2004. || Блејд: Тројство || -{Blade: Trinity}- || Дрејк || 
|-
| 2003. || || -{3-way}- || Лу || 
|-
| 2003. || || -{Visitors}- || Лук || 
|-
| 2002—2003. || || -{John Doe}- || Џон До || 21 епизода, главна улога
|-
| 2002. || || -{Equilibrium}- || Шимус || 
|-
| 2001. || || -{Invincible}- || Кит Грејди || ТВ филм
|-
| 2001. || || -{BeastMaster}- || Келб || 5 епизода, повратна улога
|-
| 2001. || || -{The Lost World}- || Кондилак || епизода: The Travelers
|-
| 2000. || Немогућа мисија 2 || -{Mission: Impossible II}- || Улрих || 
|-
| 1999. || Несташне године || -{Heartbreak High}- || Тод Гилеспи || 6 епизода, повратна улога
|-
| 1999. || || -{First Daughter}- || Трој Нелсон || ТВ филм
|-
| 1999. || || -{Silent Predator}- || возач камиона || 
|-
| 1998. || || -{Water Rats}- || Алекс || 2 епизоде
|-
| 1998. || Моби Дик || -{Moby Dick}- || Балкингтон || 2 епизоде
|-
| 1997—1998. || || -{Raw FM}- || Грејнџер Хатон || 13 епизода, главна улога
|-
| 1991. || || -{Home and Away}- || Констабл Роџерс || 3 епизоде
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1970.
Амерички глумци
Аустралијски глумци
Британски глумци